

Arte 
Psiche – stucco proveniente da Villa Petraro dell'antica Stabiae.

Astronomia 
16 Psiche – asteroide scoperto nel 1852

Letteratura 
Psiche – tragedia-ballo di Molière
Psiche – opera filologica di Erwin Rohde
Psiche – romanzo di Pierre Louÿs
Psiche – raccolta di liriche di Giovanni Prati

Mitologia 
 Psiche – figura della mitologia greca

Musica 
 Psiche – album di Paolo Conte del 2008

Onomastica
Psiche – nome proprio di persona italiano femminile

Psicologia 
 Psiche – insieme delle funzioni cerebrali, emotive, affettive e relazionali dell'individuo
 Psiche – rivista della SPI fondata da Nicola Perrotti nel 1948

Altro 
 Psiche – grande specchio verticale incorniciato, sostenuto a metà da due perni laterali, che gli permettono di inclinarsi avanti e indietro, usato nell'Ottocento per camere da letto (con riferimento alla favola mitologica) o per saloni da sartoria

Pagine correlate 
Psyche (disambigua)